

Geografia 

 Sutton – parrocchia civile del Bedfordshire
 Sutton – parrocchia civile di Peterborough, Cambridgeshire
 Sutton – parrocchia civile di East Cambridgeshire, Cambridgeshire
 Sutton – parrocchia civile di Cheshire East, Cheshire
 Sutton – parrocchia civile di Cheshire West and Chester, Cheshire
 Sutton – nome anteriore per Plymouth, città del Devon
 Sutton – parrocchia civile dell'Essex
 Sutton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Sutton – parrocchia civile del Kent
 Sutton – centro principale del London Borough of Sutton
 Sutton – borgo di Londra
 Sutton – parrocchia civile del Norfolk
 Sutton – parrocchia civile di Craven, North Yorkshire
 Sutton – villaggio di Selby, North Yorkshire
 Sutton – parrocchia civile di Bassetlaw, Nottinghamshire
 Sutton – villaggio di Rushcliffe, Nottinghamshire
 Sutton – villaggio del, South Yorkshire
 Sutton – parrocchia civile del Suffolk
 Sutton – parrocchia civile del West Sussex

 Sutton – comune canadese

 Sutton – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Sutton – città della Contea di Clay, Nebraska
 Sutton – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Sutton – città della Contea di Caledonia, Vermont
 Sutton – capoluogo della Contea di Braxton, Virginia Occidentale

 Sutton – città della Contea di Dublino

Persone 
 Betty Sutton – politica statunitense
 Chris Sutton –  ex ciclista australiano
 Christopher Roy Sutton –  ex calciatore inglese
 Dominique Sutton – cestista statunitense
 Don Sutton – giocatore di baseball statunitense 
 Eddie Sutton – ex cestista ed allenatore di pallacanestro statunitense
 Grady Sutton (1906-1995) – attore cinematografico e televisivo statunitense
 Gregory Sutton – ex calciatore canadese
 Jodie Sutton – giocatrice di curling canadese
 John Sutton (1908-1963) – attore britannico
 Len Sutton (1925-2006) – pilota automobilistico statunitense
 May Sutton (1886-1975) – tennista statunitense
 Robert Sutton – accademico statunitense
 Sarah Sutton – attrice britannica
 Tommaso di Sutton (-1316) – teologo britannico
 Tyrell Sutton – giocatore di football americano statunitense
 Walter Sutton (1877-1916) – biologo statunitense

Altro 
 Sutton – squadra di calcio
 2532 Sutton – asteroide della fascia principale
 Sutton – casa automobilistica statunitense